Călacea se poate referi la:
 :
 localitatea balneară Călacea, respectiv Băile Călacea (Temeskalácsa, Kalatscha), din județul Timiș;
 satul Călacea (Bélkalocsa) din județul Bihor;
 satul Călacea (Kiskalocsa) din județul Sălaj
 Râu
 :
 Râul Călacea, Gârbou
 Râul Călacea, Leveleș
 Râul Călacea, Lonea

Toponime românești